Chaetodontoplus caeruleopunctatus é uma espécie de peixe da família Pomacanthidae.

Chaetodontoplus